Lukjanowo () ist ein russischer Ortsname:

 Lukjanowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Lenkonischken, 1938 bis 1946 Großschenkendorf, Kreis Tilsit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Lukjanowo, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (bis 1936: Szillenberg, 1936 bis 1946 Schillenberg, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Lukjanowo (Moskau, Dmitrow), Dorf im Rajon Dmitrow, Oblast Moskau
 Lukjanowo (Moskau, Naro-Fominsk), Dorf im Rajon Naro-Fominsk, Oblast Moskau
 Lukjanowo (Rjasan, Sassowo), Dorf im Rajon Sassowo, Oblast Rjasan
 Lukjanowo (Wologda, Babajewo), Dorf im Rajon Babjewo, Oblast Wologda
 Lukjanowo (Wologda, Belosersk), Dorf im Rajon Belosersk, Oblast Wologda
 Lukjanowo (Wologda, Grjasowez), Dorf im Rajon Grjasowez, Oblast Wologda
 Lukjanowo (Wologda, Kadui), Dorf im Rajon Kadui, Oblast Wologda